Edward Smith Craighill Handy (* 22. September 1892 in Roanoke, Virginia; † 1980) war ein US-amerikanischer Ethnologe, der die  polynesische Religion und die alte Zivilisation von Hawaii erforschte.

Er arbeitete am Bernice P. Bishop Museum in Honolulu, Hawaii.

Schriften 
 Polynesian Religion (= Bernice P. Bishop Museum. Bulletin. Bd. 34, ). (= Bayard Dominick Expedition. Publication. Bd. 12). The Museum, Honolulu HI 1927.
 Houses, Boats, and Fishing in the Society Islands (= Bernice P. Bishop Museum. Bulletin. Bd. 90). Bernice P. Bishop Museum, Honolulu HI 1932.
 mit Kenneth P. Emory, Edwin H. Bryan, Peter H. Buck, John H. Wise and Others: Ancient Hawaiian Civilization. A Series of Lectures delivered at the Kamehameha Schools. Kamehameha Schools, Honolulu HI 1933 (These lectures were by a group of scientists on the staff of the Bishop Museum and others who discussed such topics as: race; government; feasts and holidays; houses and villages; food; fiberwork; language; music; carving; warfare; navigation; medicine; nature; and other subjects.)
 The Hawaiian planter. Band 1: His plants, methods and areas of cultivation (= Bernice P. Bishop Museum. Bulletin. Bd. 161). The Museum, Honolulu HI 1940.
 mit Mary Kawena Pukui: The Polynesian family system in Ka-'u, Hawaii. The Polynesian Society, Wellington 1958.
 Traces of Totemism in Polynesia. Theories of Embodiment of Tutelary Spirits in Animate and Inanimate Forms. In: The Journal of the Polynesian Society, Volume 77, Nr. 1, März 1968, S. 43–56, Digitalisat.

Weblinks 
 Literatur von und über Edward Smith Craighill Handy im Katalog der Stabi Berlin
 Literatur von Edward Smith Craighill Handy im Bibliothekskatalog des Bishop-Museums

Ethnologe
Polynesien
Religion (Hawaii)
US-Amerikaner
Geboren 1892
Gestorben 1980
Mann